Ferrari 365 Daytona – autovettura gran turismo prodotta dal 1968 al 1974
 Ferrari Daytona SP3 – autovettura sportiva prodotta dal 2021 in edizione limitata